Castellenco – abitanti di Castell de Castells
Castellenco – abitanti di Es Castell